Trichomanes steht oder stand für:

 Braunstieliger Streifenfarn
 Streifenfarne
 Dünnfarne wie Prächtiger Dünnfarn
 Hautfarngewächse